Nunataq bezeichnet:
 das grönländische Wort für Nunatak, einen aus einem Gletscher hervorstehenden Berg
 Nunataq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Nunataq (Berg, Qaanaaq), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Nunataq (Berg, Upernavik, nördlich), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Nunataq (Berg, Upernavik, südlich), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Nunataq (Berg, Itilliarsuup Kangerlua), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Nunataq (Berg, Perlerfiup Kangerlua), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Nunataq (Berg, Qaamarujuup Sullua) (Scheideck), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland